:
 PP — полипропилен (аббревиатура от , ), полимер пропилена (пропена);
 PP — испанская политическая партия «Народная партия» (аббревиатура от );
 витамин PP — витамин B3, никотиновая кислота;
 p.p. — причастие страдательного залога (аббревиатура от ), используемое в лингвистике сокращение;
 p.p. (от ) — частично; сокращение, используемое в том числе в таксономии.
 PP. — папа римский (аббревиатура от  или ), обозначение титула понтифика в латинской форме (к примеру, );
 PP — частное лицо (аббревиатура от );
 класс PP — класс проблем (сложность) в теории сложности (аббревиатура от  — вероятностный полиномиальный по времени);
 PP — библиотека для параллельного программирования на языке Python (аббревиатура от );
 PP — срок окупаемости (аббревиатура от );
 PP — продакт-плейсмент (аббревиатура от );
 PP — частное размещение ценных бумаг (аббревиатура от );
 PP Киля — звезда в созвездии Киля;
 PP-клетка — клетки островков поджелудочной железы, продуцирующие панкреатический полипептид.

См. также